Termenul „Criminal” se poate referi la:

Criminal, bandit, asasin, ucigaș, este un făptaș care are o intenție nelegiuită, sau care comite o crimă.
Criminal de război, persoană care, în timpul unui război, se face vinovată de crime împotriva legilor și uzanțelor războiului, precum și împotriva păcii internaționale și a umanității.
Criminalistică,  știință care elaborează mijloace și metode tehnico-științifice, pentru elucidarea crimei.
Criminalitate,  sau săvârșire de omoruri, totalitatea infracțiunilor săvârșite pe un anumit teritoriu într-o anumită perioadă.